Platthöftbaggar (Eucinetidae) är en familj av skalbaggar som beskrevs av Lacordaire 1857. Enligt Catalogue of Life ingår platthöftbaggar i överfamiljen Scirtoidea, ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Eucinetidae 15 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar